Ferroni ist der Familienname folgender Personen:
 Gianfranco Ferroni (1927–2001), italienischer Künstler
 Giorgio Ferroni (1908–1981), italienischer Filmregisseur
 Luigi Ferroni (1880–1962), italienischer Opernsänger (Bass)
 Vincenzo Ferroni (1858–1934),  italienischer Komponist und Musikpädagoge